El término estéril, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Un ser vivo estéril, aquel aquejado de esterilidad o infertilidad (es decir, incapaz de reproducirse).
 Una sustancia o material estéril, aquel libre de microorganismos vivos, eliminados a propósito.

Enlaces externos